Hilde est un prénom d’origine germanique, basé sur la racine hild signifiant combat, proche de , autre prénom féminin. C'est cette même racine que l'on trouve dans les prénoms 
Mathilde, Bathilde, Clotilde, Brunhild, Ragnhild, Nanthilde, Kriemhild, Gerhild, Gunhild, Svanhildr 
ou Hildebrand, Hildebert, Hildegarde, Hildtrud,

Prénoms

Personnalités 
Hilde Bruch, psychanalyste allemande.
Hilde Coppi, résistante allemande au nazisme.
Hilde Gerg, skieuse allemande.
Hilde Rens dite Yasmine, chanteuse néerlandaise.

Personnages 
Hildegard von Krone dite Hilde, personnage fictif de la série de jeux vidéo Soul.

Patronyme
Tom Hilde, sauteur à ski norvégien.

Œuvre
Hilde, est un film biographique allemand sorti en 2009.

Homonymie de prénom
Prénom allemand